Il doppio del torneo di tennis Marsiglia Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Massimo Boscatto e Stefano Pescosolido che hanno battuto in finale Tom Kempers e Tom Nijssen 6-2, 2-6, 6-3.

Teste di serie 

 Mansour Bahrami /  Andrej Ol'chovskij (primo turno)
 Massimo Boscatto /  Stefano Pescosolido (Campioni)

 Tom Kempers /  Tom Nijssen (finale)
 Massimo Cierro /  Simone Colombo (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Marsiglia Challenger 1991